Cinemascope is een roman geschreven door auteur en uitgever Gerrit Brand en werd in 2023 uitgegeven door uitgeverij Nobelman.

Geschiedenis 
Cinemascope is de zesde roman van Gerrit Brand, en kan beschouwd worden als een vervolg op Een heel nieuw leven uit 2011. Er was sprake van dat Een heel nieuw leven verfilmd zou worden. Tot nu toe is er echter geen film van het boek gemaakt. 
In 2020, midden in de coronatijd, reisde de Gerrit Brand naar Marseille. Toerend langs de Côte d’Azur kwam hij in Sanary-sur-Mer terecht, een plaats waar in het interbellum, de jaren dertig, veel kunstenaars verbleven. Exil Künstler uit Duitsland, zoals Thomas Mann, Walter Benjamin, Klaus Mann, René Schickele, Lion Feuchtwanger, Arnold Zweig en Franz Werfel. Maar ook Aldous Huxley en bijvoorbeeld D.H. Lawrence verbleven ooit in Sanary-sur-Mer. Een inspirerende omgeving. 

Aan de Middellandse Zeekust aan de Rivièra begon de schrijver zich voor te stellen dat in een van die villa’s een Nederlandse filmproducent woonde die aan een filmmaker – regisseur – voorstelt om gedurende de zomermaanden intrek te nemen in zijn villa om daar te gaan werken aan het scenario voor de film van Een heel nieuw leven. Uit dat idee is Cinemascope ontstaan.

Samenvatting 

De roman speelt zich af in het jaar 2020. Henry Maartens, de hoofdpersoon van Cinemascope, is filmregisseur en scenarioschrijver. Hij is ambitieus maar na het maken van een speelfilm in zijn jonge jaren heeft hij zich, om de kost te verdienen, gestort op het maken van tv-commercials. Tot filmproducent George Blaak hem vraagt voor de verfilming van de roman Een heel nieuw leven van Gerrit Brand. George Blaak bezit een villa met zwembad aan de Franse Rivièra waar Henry Maartens gebruik van mag maken voor het schrijven van het scenario van de film. In Sanary-sur-Mer ontmoet hij zijn oude vriendin Charlotte weer, die inmiddels met George Blaak getrouwd blijkt te zijn. Een en ander leidt tot de nodige verwikkelingen, die Cinemascope tot een roman maken over liefde en het verstrijken van de tijd.

Trivia 
 De titel verwijst naar een in 1953 door de Amerikaanse filmmaatschappij 20th Century Fox geïntroduceerd systeem voor opname en projectie van extra-brede beelden op bioscoopfilm (de zogenaamde muur-tot-muurprojectie). 
 De roman Een heel nieuw leven is naar aanleiding van het verschijnen van Cinemascope herdrukt

Roman